Премия имени Андре Нортон за лучшее литературное произведение для подростков в жанрах научная фантастика и фэнтези (Andre Norton Award for Young Adult Science Fiction and Fantasy) — ежегодная литературная премия, вручаемая Американской ассоциацией писателей-фантастов (SFWA) авторам лучшего произведения, написанного для подростковой аудитории в жанрах научной фантастики и фэнтези и изданного в США. Премия была названа в честь американской писательницы Андре Нортон (1912—2005) и учреждена в год её смерти по указу находившейся в то время на посту президента SFWA Кэтрин Азаро. Премия может вручаться за любой роман, написанный в указанных жанрах для подростковой аудитории, в том числе и за графический роман. Премия вручается вместе с наградами Небьюла и следует тем же правилам в номинировании работ и голосовании.

Номинанты и победители определяются членами SFWA, авторы произведений могут не являться членами данной ассоциации. Работы номинируются каждый год в период с 15 ноября по 15 февраля, в финальный список определяются шесть работ, получивших наибольшее количество голосов членов ассоциации. Победитель объявляется во время церемонии вручения наград в рамках премии Небьюла в мае.

Обладатели премии и номинанты

Примечания

Ссылки 
 

Литературные премии США
Премии фантастам
Премии детской литературы
Награды, появившиеся в 2006 году